Лига 2 2015/2016 () — 77-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 31 июля 2015 года и закончился 13 мая 2016 года. В чемпионате принимают участие 20 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

География соревнований

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица 

 Ним Олимпик лишен восьми очков за попытку организации договорного матча в сезоне 2013/14.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 
По состоянию на 2 мая 2016 года

Примечания 

2015/2016
Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Спорт во Франции в 2016 году